Le terme funiculaire désigne :
 Un funiculaire : moyen de transport en commun tracté par un câble;
 Un polygone funiculaire : graphique utilisé en mécanique pour résoudre des problèmes de statique.